Pirandello:
 Luigi Pirandello (1867-1936), écrivain italien
 Fausto Pirandello (1899-1975), peintre italien, fils du précédent
 la rue Pirandello, à Paris